Ensinger ist der Familienname folgender Personen:

 Matthäus Ensinger (1390–1463), Baumeister der süddeutschen Gotik, Sohn des Ulrich Ensinger
 Ulrich Ensinger (um 1350/60–1419), Baumeister der süddeutschen Gotik, Vater von Matthäus Ensinger
 Moritz Ensinger (um 1430–1483), Baumeister und Steinmetz der süddeutschen Gotik, Sohn von Matthäus Ensinger
 Vincenz Ensinger (1422/23–1493), Baumeister und Steinmetz der süddeutschen Gotik, Sohn von Matthäus Ensinger
 Margrit Ensinger (* 1926), Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Manfred Ensinger (* 1929), Kameramann

Ensinger steht auch für:

 Ensinger Mineralquelle, Ensinger Mineral-Heilquellen GmbH mit Sitz in Ensingen
 Ensinger (Unternehmen), Kunststoffverarbeitendes Unternehmen mit Hauptsitz in Nufringen, Baden-Württemberg
 Ensinger (Traktor), ehemalige Traktormarke, die von 1948 bis 1954 Raupen und Schlepper in Michelstadt im Odenwald baute